La République de Touva est divisée en 2 cités et en 16 kozhuun (, littéralement, « bannière »).

Un kozhuun est l'équivalent de la bannière (), en Mongolie-Intérieure et autrefois également en Mongolie, et également proche du raïon russe).

Liste

Références 

Touva
Bannières de Touva
Touva

en:Kozhuun
pl:Kożuun